A.C.Ph. Hardonk (1935-2015); voormalig SGP-burgemeester van onder andere Barneveld: Ton Hardonk (burgemeester)
 Ph.C.A. Hardonk; voormalig gemeentesecretaris van onder andere Aalburg en CU-kandidaat bij Tweede Kamerverkiezingen: Ton Hardonk (gemeentesecretaris)